Totes Rennen steht für:
 Totes Rennen, ein Rennausgang, bei dem zwei oder mehr Teilnehmer gleichzeitig als Erste das Ziel erreichen
 Polizeiruf 110: Totes Rennen, Fernsehfilm aus der ARD-Krimireihe Polizeiruf 110
 Der Fahnder – Totes Rennen, Folge 22 (1986) der ARD-Krimireihe Der Fahnder
 Totes Rennen, Album (1998) von Thomas Brinkmann (Musiker)

Siehe auch:
 Dead Heat